Palas je příjmení více osob:

 Jaroslav Palas (* 1952) – český politik
 Karel Palas (1931–2005) – literární vědec, vysokoškolský pedagog, editor
 Josef Palas (1915–????) –  český a československý politik

viz též
 Pallas
 Pallas Athéna, řecká bohyně